Puel ist der Familienname folgender Personen:

 Claude Puel (* 1961), französischer Fußballspieler und -trainer
 Gaston Puel († 2013), französischer Dichter
 Grégoire Puel (* 1992), französischer Fußballspieler